Иванова Гора — топоним:

 Иванова Гора — населённый пункт в Коношском районе Архангельской области
 Иванова Гора — деревня в Тверской области
 Иванова гора — холм в Полтаве, на нём стоит Ротонда Дружбы народов